SWAC steht als Abkürzung für:

 Second Wind AC, japanischer Laufsportverein
 Southwestern Athletic Conference, Sportliga von Universitäten im Südwesten der USA
 School with a Circus, die Florida State University
 Sonny with a Chance (deutscher Titel: Sonny Munroe), Sitcom auf dem Disney Channel mit Demi Lovato (2009–2011)
 Staunton, Waynesboro und Augusta County im US-Bundesstaat Virginia
 SWAC (Computer), ein Röhrencomputer von 1950

SWAC